Florin Iordache, homme politique roumain ;
 Larisa Iordache, une gymnaste artistique roumaine ;
 Toni Iordache, un musicien roumain ;
 Traian Iordache, un joueur de football roumain.